Prva hrvatska košarkaška liga za sezonu 1997/98. (1. HKL 1997/98.) je bila najviši razred hrvatskih košarkaških natjecanja u toj sezoni.

Sudionici 
 Karlovac - Karlovac
 Kandit Olimpija - Osijek
 Croatia Line - Rijeka
 Sava osiguranje - Rijeka
 Svjetlost Brod - Slavonski Brod
 Split - Split
 Šibenik - Šibenik
 Telecomp - Vinkovci
 Podravac - Virje
 Zadar - Zadar
 Benston - Zagreb
 Cibona - Zagreb
 Zagreb - Zagreb
 Zrinjevac - Zagreb

Natjecateljski sustav

Rezultati

Ligaški dio

Doigravanje 

Prvak je zagrebačka "Cibona".

Klubovi u međunarodnim natjecanjima 
 FIBA Euroliga
 Split, Split
 Cibona, Zagreb
 Eurokup
 Zagreb, Zagreb
 Zrinjevac, Zagreb
 Kup Radivoja Koraća
 Zadar, Zadar
 Benston, Zagreb

Izvori 
 eurobasket.com 
 Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe, Split, 2005.
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1998/1999, Zagreb, 1999.

Poveznice 
 A-2 liga 1997./98.
 B-1 liga 1997./98.
 Kup Krešimira Ćosića 1997./98.

1997/98
m-1-A-1